Alamillo puede referirse a:

 Alamillo, nombre común del árbol liquidambar styraciflua.
 Alamillo, nombre común del árbol populus tremula.
 Puente del Alamillo, en la ciudad española de Sevilla.
 Parque del Alamillo, en la ciudad española de Sevilla.
 Plaza del Alamillo, en la ciudad española de Madrid.
 Calle del Alamillo, en la ciudad española de Madrid.

Lugares 
En España
 Alamillo, municipio de la provincia de Ciudad Real.
 Alamillo, localidad del municipio de Castril, en la provincia de Granada.
 El Alamillo, localidad del municipio de Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga.
 El Alamillo, localidad del municipio de Librilla, en la provincia de Murcia.
 El Alamillo, localidad del municipio de Mazarrón, en la provincia de Murcia.
 El Alamillo, localidad del municipio de Tarifa, en la provincia de Cádiz.